

14001–14100 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 14001 || 1993 KR || 26 mai 1993 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 14002 ||  || 15 jun 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 14003 ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 14004 Chikama ||  || 19 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=005 bgcolor=#E3E3E3
| 14005 ||  || 22 set 1993 || Mérida || O. A. Naranjo || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 14006 Sakamotofumio ||  || 18 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=007 bgcolor=#F1F1F1
| 14007 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 14008 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || Themis || 
|-id=009 bgcolor=#F1F1F1
| 14009 ||  || 13 out 1993 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 14010 Jomonaomori || 1993 UL || 16 out 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 14011 || 1993 US || 22 out 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=012 bgcolor=#E3E3E3
| 14012 Amedee || 1993 XG || 6 dez 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 14013 || 1993 YF || 17 dez 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 14014 Münchhausen ||  || 14 jan 1994 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Brangane || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 14015 Senancour ||  || 16 jan 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas || Ursula || 
|-id=016 bgcolor=#E3E3E3
| 14016 Steller ||  || 16 jan 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas || Brangane || 
|-id=017 bgcolor=#FFDAB5
| 14017 || 1994 NS || 4 jul 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 14018 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=019 bgcolor=#FAFAFA
| 14019 Pourbus ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 14020 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 14021 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 14022 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 14023 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 14024 Procol Harum || 1994 RZ || 9 set 1994 || Sormano || P. Sicoli, P. Ghezzi || — || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 14025 Fallada ||  || 2 set 1994 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=026 bgcolor=#FAFAFA
| 14026 Esquerdo ||  || 28 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 14027 ||  || 2 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 14028 Nakamurahiroshi ||  || 5 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=029 bgcolor=#FAFAFA
| 14029 ||  || 31 out 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 14030 ||  || 25 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=031 bgcolor=#F1F1F1
| 14031 Rozyo ||  || 26 nov 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 14032 Mego || 1994 XP || 4 dez 1994 || Ayashi Station || M. Koishikawa || — || 
|-id=033 bgcolor=#F1F1F1
| 14033 || 1994 YR || 28 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 14034 || 1995 BW || 25 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=035 bgcolor=#E3E3E3
| 14035 || 1995 CJ || 1 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=036 bgcolor=#F1F1F1
| 14036 ||  || 5 mar 1995 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=037 bgcolor=#E3E3E3
| 14037 ||  || 5 mar 1995 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 14038 || 1995 HR || 27 abr 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 14039 ||  || 28 mai 1995 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 14040 Andrejka ||  || 23 ago 1995 || Modra || A. Galád, A. Pravda || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 14041 Dürrenmatt ||  || 21 set 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 14042 Agafonov ||  || 16 out 1995 || Zelenchukskaya || T. V. Kryachko || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 14043 ||  || 20 out 1995 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 14044 ||  || 1 nov 1995 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 14045 ||  || 4 nov 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 14046 Keikai ||  || 17 nov 1995 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=047 bgcolor=#FAFAFA
| 14047 Kohichiro ||  || 18 nov 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 14048 ||  || 27 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 14049 ||  || 15 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 14050 ||  || 21 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 14051 ||  || 21 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=052 bgcolor=#FAFAFA
| 14052 ||  || 27 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 14053 ||  || 27 dez 1995 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 14054 Dušek || 1996 AR || 12 jan 1996 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 14055 || 1996 AS || 10 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 14056 Kainar ||  || 13 jan 1996 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 14057 Manfredstoll ||  || 15 jan 1996 || Linz || E. Meyer, E. Obermair || Mitidika || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 14058 ||  || 14 jan 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 14059 ||  || 25 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 14060 Patersonewen ||  || 18 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 14061 Nagincox ||  || 13 fev 1996 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli || — || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 14062 Cremaschini ||  || 14 fev 1996 || Cima Ekar || M. Tombelli, U. Munari || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 14063 || 1996 DZ || 21 fev 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 14064 ||  || 16 fev 1996 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 14065 Flegel ||  || 11 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=066 bgcolor=#F1F1F1
| 14066 ||  || 20 mar 1996 || Haleakalā || AMOS || Phocaea || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 14067 ||  || 15 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=068 bgcolor=#F1F1F1
| 14068 Hauserová ||  || 21 abr 1996 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=069 bgcolor=#E3E3E3
| 14069 Krasheninnikov ||  || 18 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 14070 ||  || 14 mai 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 14071 Gadabird ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=072 bgcolor=#E3E3E3
| 14072 Volterra || 1996 KN || 21 mai 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=073 bgcolor=#FAFAFA
| 14073 ||  || 17 mai 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=074 bgcolor=#E3E3E3
| 14074 Riccati || 1996 NS || 11 jul 1996 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=075 bgcolor=#E3E3E3
| 14075 Kenwill || 1996 OJ || 18 jul 1996 || Rand || G. R. Viscome || — || 
|-id=076 bgcolor=#E3E3E3
| 14076 ||  || 20 jul 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=077 bgcolor=#E3E3E3
| 14077 Volfango ||  || 9 ago 1996 || Stroncone || A. Vagnozzi || Ursula || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 14078 ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=079 bgcolor=#FAFAFA
| 14079 ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 14080 Heppenheim || 1997 GB || 1 abr 1997 || Starkenburg Observatory || Starkenburg Obs. || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 14081 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=082 bgcolor=#FAFAFA
| 14082 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 14083 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 14084 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 14085 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 14086 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 14087 ||  || 30 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 14088 Ancus ||  || 3 mai 1997 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 14089 ||  || 8 mai 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 14090 ||  || 28 jun 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 14091 ||  || 28 jun 1997 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 14092 Gaily ||  || 29 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 14093 || 1997 OM || 26 jul 1997 || Rand || G. R. Viscome || — || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 14094 Garneau ||  || 28 jul 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 14095 ||  || 7 ago 1997 || Lake Clear || K. A. Williams || — || 
|-id=096 bgcolor=#F1F1F1
| 14096 ||  || 4 ago 1997 || Črni Vrh || H. Mikuž || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 14097 Capdepera ||  || 11 ago 1997 || Majorca || Á. López J., R. Pacheco || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 14098 Šimek || 1997 QS || 24 ago 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 14099 ||  || 5 set 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=100 bgcolor=#E3E3E3
| 14100 Weierstrass ||  || 8 set 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|}

14101–14200 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 14101 ||  || 19 set 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=102 bgcolor=#FAFAFA
| 14102 ||  || 29 set 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 14103 Manzoni || 1997 TC || 1 out 1997 || Sormano || P. Sicoli, A. Testa || — || 
|-id=104 bgcolor=#E3E3E3
| 14104 Delpino || 1997 TV || 2 out 1997 || Sormano || V. Giuliani || — || 
|-id=105 bgcolor=#E3E3E3
| 14105 Nakadai ||  || 6 out 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Brangane || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 14106 ||  || 27 out 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=107 bgcolor=#E3E3E3
| 14107 ||  || 8 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 14108 ||  || 26 jul 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 14109 ||  || 26 jul 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 14110 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 14111 Kimamos ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=112 bgcolor=#FAFAFA
| 14112 ||  || 25 ago 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=113 bgcolor=#E3E3E3
| 14113 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 14114 Randyray ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 14115 Melaas ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 14116 Ogea ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 14117 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 14118 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=119 bgcolor=#FAFAFA
| 14119 Johnprince ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 14120 Espenak ||  || 27 ago 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 14121 Stüwe ||  || 27 ago 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 14122 Josties ||  || 27 ago 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 14123 ||  || 29 ago 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 14124 Kamil ||  || 28 ago 1998 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 14125 ||  || 27 ago 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 14126 ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 14127 ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 14128 ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 14129 Dibucci ||  || 19 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=130 bgcolor=#FAFAFA
| 14130 ||  || 26 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 14131 ||  || 25 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=132 bgcolor=#FAFAFA
| 14132 ||  || 25 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 14133 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 14134 Penkala ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=135 bgcolor=#FAFAFA
| 14135 Cynthialang ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=136 bgcolor=#FAFAFA
| 14136 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 14137 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 14138 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=139 bgcolor=#E3E3E3
| 14139 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=140 bgcolor=#F1F1F1
| 14140 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=141 bgcolor=#FAFAFA
| 14141 Demeautis ||  || 16 set 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=142 bgcolor=#FAFAFA
| 14142 ||  || 17 set 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=143 bgcolor=#FAFAFA
| 14143 Hadfield ||  || 18 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 14144 ||  || 23 set 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 14145 Sciam ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 14146 Hughmaclean ||  || 28 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=147 bgcolor=#FAFAFA
| 14147 Wenlingshuguang ||  || 23 set 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=148 bgcolor=#FAFAFA
| 14148 Jimchamberlin ||  || 25 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=149 bgcolor=#FAFAFA
| 14149 Yakowitz ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=150 bgcolor=#FAFAFA
| 14150 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 14151 ||  || 21 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 14152 ||  || 21 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 14153 Dianecaplain ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 14154 Negrelli ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 14155 Cibronen ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 14156 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=157 bgcolor=#FAFAFA
| 14157 Pamelasobey ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=158 bgcolor=#FAFAFA
| 14158 Alananderson ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 14159 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 14160 ||  || 18 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=161 bgcolor=#FAFAFA
| 14161 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 14162 ||  || 14 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=163 bgcolor=#E3E3E3
| 14163 Johnchapman ||  || 13 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=164 bgcolor=#E3E3E3
| 14164 Hennigar ||  || 15 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 14165 || 1998 UZ || 19 out 1998 || Zeno || T. Stafford || Pallas || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 14166 ||  || 21 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=167 bgcolor=#E3E3E3
| 14167 ||  || 24 out 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=168 bgcolor=#E3E3E3
| 14168 ||  || 23 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 14169 ||  || 25 out 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || Eos || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 14170 ||  || 11 nov 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Ursula || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 14171 ||  || 11 nov 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 14172 Amanolivere ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=173 bgcolor=#FAFAFA
| 14173 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 14174 Deborahsmall ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=175 bgcolor=#E3E3E3
| 14175 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=176 bgcolor=#E3E3E3
| 14176 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 14177 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=178 bgcolor=#E3E3E3
| 14178 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 14179 Skinner ||  || 15 nov 1998 || Cocoa || I. P. Griffin || — || 
|-id=180 bgcolor=#E3E3E3
| 14180 ||  || 20 nov 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 14181 Koromházi ||  || 20 nov 1998 || Piszkéstető || K. Sárneczky, L. Kiss || — || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 14182 Alley ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 14183 ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 14184 ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 14185 Van Ness ||  || 21 nov 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=186 bgcolor=#E3E3E3
| 14186 Virgiliofos ||  || 7 dez 1998 || Pian dei Termini || A. Boattini, L. Tesi || — || 
|-id=187 bgcolor=#FAFAFA
| 14187 ||  || 14 dez 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 14188 ||  || 13 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 14189 Sèvre ||  || 15 dez 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 14190 Soldán ||  || 15 dez 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=191 bgcolor=#FAFAFA
| 14191 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 14192 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 14193 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=194 bgcolor=#E3E3E3
| 14194 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 14195 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=196 bgcolor=#FAFAFA
| 14196 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=197 bgcolor=#E3E3E3
| 14197 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 14198 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=199 bgcolor=#FAFAFA
| 14199 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=200 bgcolor=#FAFAFA
| 14200 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

14201–14300 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 14201 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=202 bgcolor=#F1F1F1
| 14202 ||  || 17 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 14203 Hocking ||  || 25 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=204 bgcolor=#E3E3E3
| 14204 ||  || 12 jan 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski || Brangane || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 14205 ||  || 18 jan 1999 || Gekko || T. Kagawa || — || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 14206 Sehnal ||  || 15 fev 1999 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=207 bgcolor=#E3E3E3
| 14207 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 14208 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=209 bgcolor=#FAFAFA
| 14209 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=210 bgcolor=#F1F1F1
| 14210 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#FFDAB5
| 14211 ||  || 12 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=212 bgcolor=#F1F1F1
| 14212 ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 14213 ||  || 12 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 14214 Hirsch ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 14215 ||  || 6 out 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 14216 ||  || 4 nov 1999 || Gekko || T. Kagawa || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 14217 Oaxaca ||  || 10 nov 1999 || Oaxaca || J. M. Roe || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 14218 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 14219 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 14220 Alexgibbs ||  || 9 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 14221 || 1999 WL || 16 nov 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=222 bgcolor=#FFDAB5
| 14222 ||  || 25 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=223 bgcolor=#FFDAB5
| 14223 Dolby ||  || 3 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=224 bgcolor=#F1F1F1
| 14224 Gaede ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=225 bgcolor=#FAFAFA
| 14225 Alisahamilton ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#F1F1F1
| 14226 Hamura ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=227 bgcolor=#E3E3E3
| 14227 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 14228 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 14229 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 14230 Mariahines ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#E3E3E3
| 14231 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#F1F1F1
| 14232 Curtismiller ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 14233 ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=234 bgcolor=#FAFAFA
| 14234 Davidhoover ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=235 bgcolor=#88F2FF
| 14235 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 14236 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=237 bgcolor=#E3E3E3
| 14237 ||  || 31 dez 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 14238 d'Artagnan ||  || 31 dez 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=239 bgcolor=#E3E3E3
| 14239 ||  || 3 jan 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 14240 ||  || 3 jan 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=241 bgcolor=#E3E3E3
| 14241 ||  || 5 jan 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=242 bgcolor=#E3E3E3
| 14242 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=243 bgcolor=#E3E3E3
| 14243 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=244 bgcolor=#F1F1F1
| 14244 Labnow ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 14245 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=246 bgcolor=#E3E3E3
| 14246 ||  || 6 jan 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=247 bgcolor=#FAFAFA
| 14247 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 14248 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=249 bgcolor=#E3E3E3
| 14249 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#FAFAFA
| 14250 Kathleenmartin ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=251 bgcolor=#E3E3E3
| 14251 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=252 bgcolor=#FAFAFA
| 14252 Audreymeyer ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 14253 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 14254 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 14255 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=256 bgcolor=#E3E3E3
| 14256 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=257 bgcolor=#FAFAFA
| 14257 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=258 bgcolor=#FAFAFA
| 14258 Katrinaminck ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=259 bgcolor=#E3E3E3
| 14259 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=260 bgcolor=#E3E3E3
| 14260 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 14261 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 14262 Kratzer ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=263 bgcolor=#E3E3E3
| 14263 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#E3E3E3
| 14264 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#E3E3E3
| 14265 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 14266 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#FAFAFA
| 14267 Zook ||  || 6 jan 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=268 bgcolor=#88F2FF
| 14268 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 14269 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 14270 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=271 bgcolor=#E3E3E3
| 14271 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=272 bgcolor=#E3E3E3
| 14272 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 14273 ||  || 31 jan 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=274 bgcolor=#E3E3E3
| 14274 Landstreet ||  || 29 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 14275 Dianemurray ||  || 30 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 14276 ||  || 2 fev 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=277 bgcolor=#F1F1F1
| 14277 Parsa ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=278 bgcolor=#FAFAFA
| 14278 Perrenot ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=279 bgcolor=#E3E3E3
| 14279 ||  || 3 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=280 bgcolor=#E3E3E3
| 14280 ||  || 6 fev 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=281 bgcolor=#E3E3E3
| 14281 ||  || 6 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=282 bgcolor=#E3E3E3
| 14282 Cruijff || 2097 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=283 bgcolor=#F1F1F1
| 14283 || 2206 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 14284 || 2530 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=285 bgcolor=#FAFAFA
| 14285 || 2566 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 14286 || 2577 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 14287 || 2777 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 14288 || 2796 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 14289 || 4648 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Mitidika || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 14290 || 9072 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 14291 || 1104 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 14292 || 1148 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=293 bgcolor=#F1F1F1
| 14293 || 2307 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 14294 || 3306 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 14295 || 4161 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 14296 || 4298 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 14297 || 2124 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 14298 || 2144 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 14299 || 3162 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 14300 || 3336 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|}

14301–14400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 14301 || 5205 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 14302 || 5482 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=303 bgcolor=#E3E3E3
| 14303 || 1144 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 14304 || 3417 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 14305 || 3437 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 14306 || 4327 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 14307 || 4336 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=308 bgcolor=#E3E3E3
| 14308 || 5193 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=309 bgcolor=#FFDAB5
| 14309 Defoy || A908 SA || 22 set 1908 || Vienna || J. Palisa || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 14310 Shuttleworth || 1966 PP || 7 ago 1966 || Bloemfontein || Boyden Obs. || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 14311 ||  || 26 out 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 14312 Polytech ||  || 26 out 1976 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=313 bgcolor=#E3E3E3
| 14313 Dodaira ||  || 22 out 1976 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || Brangane || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 14314 Tokigawa ||  || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 14315 Ogawamachi ||  || 12 mar 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=316 bgcolor=#E3E3E3
| 14316 Higashichichibu ||  || 12 mar 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 14317 Antonov ||  || 8 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 14318 Buzinov ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=319 bgcolor=#F1F1F1
| 14319 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 14320 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 14321 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 14322 Shakura || 1978 YM || 22 dez 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 14323 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 14324 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=325 bgcolor=#E3E3E3
| 14325 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || Ursula || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 14326 || 1980 BA || 21 jan 1980 || Harvard Observatory || Harvard Obs. || — || 
|-id=327 bgcolor=#E3E3E3
| 14327 Lemke ||  || 16 mar 1980 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 14328 Granvik || 1980 VH || 8 nov 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 14329 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 14330 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 14331 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || Mitidika || 
|-id=332 bgcolor=#FAFAFA
| 14332 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 14333 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=334 bgcolor=#F1F1F1
| 14334 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 14335 Alexosipov ||  || 3 set 1981 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=336 bgcolor=#FAFAFA
| 14336 ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=337 bgcolor=#F1F1F1
| 14337 ||  || 16 nov 1981 || Bickley || Perth Obs. || — || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 14338 Shibakoukan ||  || 14 nov 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 14339 Knorre || 1983 GU || 10 abr 1983 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=340 bgcolor=#FAFAFA
| 14340 ||  || 2 set 1983 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 14341 ||  || 4 set 1983 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 14342 Iglika || 1984 SL || 23 set 1984 || Smolyan || V. G. Ivanova, V. G. Shkodrov || — || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 14343 ||  || 18 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 14344 ||  || 15 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=345 bgcolor=#F1F1F1
| 14345 Gritsevich || 1985 PO || 14 ago 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 14346 Zhilyaev ||  || 23 ago 1985 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 14347 ||  || 11 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=348 bgcolor=#F1F1F1
| 14348 Cumming ||  || 20 out 1985 || Kvistaberg || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=349 bgcolor=#E3E3E3
| 14349 Nikitamikhalkov ||  || 22 out 1985 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=350 bgcolor=#E3E3E3
| 14350 ||  || 1 nov 1985 || La Silla || R. M. West || — || 
|-id=351 bgcolor=#FAFAFA
| 14351 Tomaskohout ||  || 6 set 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=352 bgcolor=#FAFAFA
| 14352 ||  || 23 fev 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=353 bgcolor=#F1F1F1
| 14353 ||  || 23 fev 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 14354 Kolesnikov ||  || 21 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 14355 ||  || 30 set 1987 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 14356 ||  || 21 set 1987 || Kleť || Z. Vávrová || — || 
|-id=357 bgcolor=#E3E3E3
| 14357 || 1987 UR || 22 out 1987 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 14358 ||  || 19 jan 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=359 bgcolor=#FAFAFA
| 14359 ||  || 11 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=360 bgcolor=#E3E3E3
| 14360 Ipatov ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 14361 Boscovich || 1988 DE || 17 fev 1988 || Bologna || San Vittore Obs. || Phocaea || 
|-id=362 bgcolor=#F1F1F1
| 14362 || 1988 MH || 16 jun 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 14363 ||  || 8 set 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 14364 ||  || 8 set 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=365 bgcolor=#F1F1F1
| 14365 Jeanpaul ||  || 8 set 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=366 bgcolor=#F1F1F1
| 14366 Wilhelmraabe ||  || 8 set 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 14367 Hippokrates ||  || 8 set 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=368 bgcolor=#F1F1F1
| 14368 || 1988 TK || 3 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 14369 || 1988 UV || 18 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=370 bgcolor=#E3E3E3
| 14370 ||  || 12 nov 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=371 bgcolor=#FAFAFA
| 14371 ||  || 12 dez 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 14372 Paulgerhardt ||  || 9 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Brangane || 
|-id=373 bgcolor=#FAFAFA
| 14373 || 1989 LT || 3 jun 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 14374 || 1989 SA || 21 set 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || Phocaea || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 14375 || 1989 SU || 29 set 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 14376 ||  || 28 set 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 14377 ||  || 7 out 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=378 bgcolor=#F1F1F1
| 14378 ||  || 4 out 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 14379 ||  || 22 out 1989 || Kleť || A. Mrkos || Phocaea || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 14380 ||  || 30 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || Eos || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 14381 || 1990 CE || 1 fev 1990 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 14382 Woszczyk ||  || 2 mar 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=383 bgcolor=#FAFAFA
| 14383 ||  || 27 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 14384 ||  || 24 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 14385 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 14386 ||  || 22 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 14387 ||  || 25 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=388 bgcolor=#FAFAFA
| 14388 ||  || 29 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 14389 ||  || 26 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 14390 ||  || 26 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 14391 ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 14392 ||  || 11 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 14393 ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 14394 ||  || 18 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 14395 Tommorgan ||  || 15 out 1990 || Palomar || E. F. Helin || Juno || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 14396 ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 14397 ||  || 15 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=398 bgcolor=#F1F1F1
| 14398 ||  || 14 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 14399 ||  || 16 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=400 bgcolor=#F1F1F1
| 14400 Baudot ||  || 16 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|}

14401–14500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 14401 Reikoyukawa || 1990 XV || 15 dez 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=402 bgcolor=#FFD5EA
| 14402 || 1991 DB || 18 fev 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 14403 de Machault ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 14404 ||  || 11 jul 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=405 bgcolor=#FAFAFA
| 14405 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || Mitidika || 
|-id=406 bgcolor=#E3E3E3
| 14406 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=407 bgcolor=#E3E3E3
| 14407 ||  || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 14408 ||  || 6 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 14409 ||  || 5 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 14410 ||  || 7 set 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 14411 Clérambault ||  || 6 set 1991 || Haute Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 14412 Wolflojewski ||  || 9 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 14413 Geiger ||  || 5 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 14414 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 14415 ||  || 13 set 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 14416 ||  || 8 set 1991 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 14417 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 14418 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=419 bgcolor=#FAFAFA
| 14419 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 14420 Massey || 1991 SM || 30 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || Brangane || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 14421 ||  || 30 set 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 14422 ||  || 16 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 14423 ||  || 16 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=424 bgcolor=#E3E3E3
| 14424 Laval ||  || 30 set 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 14425 Fujimimachi ||  || 13 out 1991 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 14426 Katotsuyoshi ||  || 29 out 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 14427 ||  || 9 nov 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 14428 Lazaridis ||  || 8 nov 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=429 bgcolor=#FAFAFA
| 14429 Coyne || 1991 XC || 3 dez 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 14430 || 1992 CH || 10 fev 1992 || Uenohara || N. Kawasato || Phocaea || 
|-id=431 bgcolor=#FAFAFA
| 14431 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=432 bgcolor=#FAFAFA
| 14432 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=433 bgcolor=#FAFAFA
| 14433 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 14434 ||  || 6 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 14435 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=436 bgcolor=#F1F1F1
| 14436 Morishita ||  || 23 mar 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 14437 ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=438 bgcolor=#E3E3E3
| 14438 MacLean ||  || 27 abr 1992 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=439 bgcolor=#E3E3E3
| 14439 Evermeersch ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 14440 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 14441 Atakanoseki || 1992 SJ || 21 set 1992 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 14442 ||  || 30 set 1992 || Palomar || H. E. Holt || Brangane || 
|-id=443 bgcolor=#E3E3E3
| 14443 Sekinenomatsu || 1992 TV || 1 out 1992 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || — || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 14444 ||  || 2 out 1992 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=445 bgcolor=#E3E3E3
| 14445 Koichi ||  || 26 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 14446 Kinkowan ||  || 31 out 1992 || Kagoshima || M. Mukai, M. Takeishi || — || 
|-id=447 bgcolor=#E3E3E3
| 14447 Hosakakanai || 1992 VL || 2 nov 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=448 bgcolor=#E3E3E3
| 14448 || 1992 VQ || 2 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 14449 Myogizinzya ||  || 16 nov 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=450 bgcolor=#E3E3E3
| 14450 ||  || 18 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Brangane || 
|-id=451 bgcolor=#E3E3E3
| 14451 ||  || 27 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 14452 ||  || 25 nov 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=453 bgcolor=#FAFAFA
| 14453 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=454 bgcolor=#FAFAFA
| 14454 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 14455 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 14456 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=457 bgcolor=#FAFAFA
| 14457 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 14458 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 14459 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 14460 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=461 bgcolor=#FFDAB5
| 14461 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 14462 || 1993 GA || 2 abr 1993 || Kitt Peak || M. Stockmaster, T. J. Balonek || — || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 14463 McCarter ||  || 15 abr 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=464 bgcolor=#FAFAFA
| 14464 ||  || 21 abr 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=465 bgcolor=#FAFAFA
| 14465 || 1993 NB || 15 jul 1993 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=466 bgcolor=#F1F1F1
| 14466 Hodge ||  || 25 jul 1993 || Manastash Ridge || M. Hammergren || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 14467 Vranckx ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 14468 Ottostern ||  || 19 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 14469 Komatsuataka || 1993 RK || 12 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 14470 ||  || 15 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 14471 ||  || 21 set 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 14472 ||  || 22 set 1993 || Palomar || T. B. Spahr || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 14473 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=474 bgcolor=#F1F1F1
| 14474 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=475 bgcolor=#F1F1F1
| 14475 || 1993 VT || 14 nov 1993 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 14476 ||  || 14 dez 1993 || Palomar || PCAS || Phocaea || 
|-id=477 bgcolor=#E3E3E3
| 14477 || 1994 CN || 2 fev 1994 || Fujieda || H. Shiozawa, T. Urata || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 14478 ||  || 12 fev 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=479 bgcolor=#E3E3E3
| 14479 Plekhanov ||  || 8 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || Ursula || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 14480 ||  || 11 ago 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=481 bgcolor=#FAFAFA
| 14481 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 14482 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 14483 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 14484 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=485 bgcolor=#FAFAFA
| 14485 ||  || 11 set 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 14486 Tuscia || 1994 TE || 4 out 1994 || San Marcello || L. Tesi, G. Cattani || — || 
|-id=487 bgcolor=#FAFAFA
| 14487 Sakaisakae ||  || 2 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 14488 ||  || 13 out 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=489 bgcolor=#FAFAFA
| 14489 || 1994 UW || 31 out 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 14490 ||  || 31 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 14491 Hitachiomiya ||  || 4 nov 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 14492 Bistar ||  || 4 nov 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=493 bgcolor=#FAFAFA
| 14493 ||  || 26 nov 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=494 bgcolor=#F1F1F1
| 14494 ||  || 30 dez 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 14495 ||  || 6 jan 1995 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 14496 ||  || 28 jan 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 14497 || 1995 DD || 20 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=498 bgcolor=#F1F1F1
| 14498 Bernini ||  || 28 fev 1995 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 14499 Satotoshio ||  || 15 nov 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=500 bgcolor=#FAFAFA
| 14500 Kibo ||  || 27 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|}

14501–14600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 14501 Tetsuokojima ||  || 29 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 14502 Morden ||  || 17 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 14503 ||  || 25 nov 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 14504 Tsujimura ||  || 27 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 14505 Barentine ||  || 12 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 14506 ||  || 26 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 14507 ||  || 14 fev 1996 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 14508 ||  || 23 fev 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=509 bgcolor=#FAFAFA
| 14509 Lučenec ||  || 9 mar 1996 || Modra || A. Galád, A. Pravda || — || 
|-id=510 bgcolor=#FAFAFA
| 14510 ||  || 15 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=511 bgcolor=#FAFAFA
| 14511 Nickel ||  || 11 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=512 bgcolor=#FAFAFA
| 14512 ||  || 6 abr 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 14513 Alicelindner ||  || 15 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 14514 ||  || 15 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 14515 Koichisato ||  || 21 abr 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 14516 ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 14517 Monitoma ||  || 13 jun 1996 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=518 bgcolor=#88F2FF
| 14518 ||  || 13 set 1996 || La Silla || UDTS || Vesta || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 14519 Ural ||  || 8 out 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=520 bgcolor=#F1F1F1
| 14520 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 14521 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 14522 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#FAFAFA
| 14523 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 14524 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#FAFAFA
| 14525 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 14526 Xenocrates ||  || 6 mai 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 14527 ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=528 bgcolor=#FAFAFA
| 14528 ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 14529 ||  || 6 jul 1997 || Rand || G. R. Viscome || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 14530 || 1997 PR || 1 ago 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=531 bgcolor=#E3E3E3
| 14531 ||  || 7 ago 1997 || Rand || G. R. Viscome || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 14532 || 1997 QM || 25 ago 1997 || Kleť || Z. Moravec || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 14533 Roy || 1997 QY || 24 ago 1997 || Bédoin || P. Antonini || — || 
|-id=534 bgcolor=#F1F1F1
| 14534 ||  || 27 ago 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 14535 Kazuyukihanda || 1997 RF || 1 set 1997 || Yatsuka || H. Abe || — || 
|-id=536 bgcolor=#F1F1F1
| 14536 ||  || 3 set 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 14537 Týn nad Vltavou ||  || 10 set 1997 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || Phocaea || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 14538 ||  || 12 set 1997 || Xinglong || SCAP || Brangane || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 14539 Clocke Roeland ||  || 10 set 1997 || Uccle || T. Pauwels || — || 
|-id=540 bgcolor=#E3E3E3
| 14540 ||  || 13 set 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 14541 || 1997 SF || 20 set 1997 || Kleť || Kleť Obs. || Ursula || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 14542 Karitskaya ||  || 29 set 1997 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=543 bgcolor=#E3E3E3
| 14543 Sajigawasuiseki ||  || 28 set 1997 || Saji || Saji Obs. || — || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 14544 Ericjones ||  || 29 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=545 bgcolor=#E3E3E3
| 14545 ||  || 29 set 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 14546 ||  || 3 out 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 14547 ||  || 8 out 1997 || Gekko || T. Kagawa, T. Urata || — || 
|-id=548 bgcolor=#E3E3E3
| 14548 ||  || 5 out 1997 || Xinglong || SCAP || Brangane || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 14549 ||  || 8 out 1997 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 14550 Lehký ||  || 27 out 1997 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 14551 Itagaki ||  || 22 out 1997 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 14552 ||  || 24 out 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=553 bgcolor=#E3E3E3
| 14553 ||  || 27 out 1997 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 14554 ||  || 27 out 1997 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 14555 Shinohara || 1997 VQ || 1 nov 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Brangane || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 14556 ||  || 1 nov 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 14557 ||  || 15 nov 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 14558 Wangganchang ||  || 19 nov 1997 || Xinglong || SCAP || Brangane || 
|-id=559 bgcolor=#E3E3E3
| 14559 ||  || 29 nov 1997 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 14560 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=561 bgcolor=#E3E3E3
| 14561 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 14562 ||  || 27 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 14563 ||  || 8 jan 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 14564 Heasley ||  || 26 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#FAFAFA
| 14565 ||  || 1 mar 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 14566 Hokuleʻa ||  || 19 jun 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=567 bgcolor=#FAFAFA
| 14567 Nicovincenti ||  || 19 jun 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=568 bgcolor=#FAFAFA
| 14568 Zanotta || 1998 OK || 19 jul 1998 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli || — || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 14569 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=570 bgcolor=#FAFAFA
| 14570 Burkam ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 14571 Caralexander ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 14572 Armando ||  || 27 ago 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 14573 Montebugnoli ||  || 27 ago 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 14574 Payette ||  || 30 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 14575 Jamesblanc ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=576 bgcolor=#FAFAFA
| 14576 Jefholley ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 14577 ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=578 bgcolor=#F1F1F1
| 14578 ||  || 28 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 14579 ||  || 26 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 14580 ||  || 26 ago 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=581 bgcolor=#FFDAB5
| 14581 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 14582 Conlin ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=583 bgcolor=#F1F1F1
| 14583 Lester ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 14584 Lawson ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=585 bgcolor=#FAFAFA
| 14585 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=586 bgcolor=#F1F1F1
| 14586 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 14587 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 14588 Pharrams ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 14589 Stevenbyrnes ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 14590 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 14591 ||  || 23 set 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 14592 ||  || 20 set 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 14593 Everett ||  || 22 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 14594 Jindrašilhán ||  || 24 set 1998 || Ondřejov || P. Pravec || Phocaea || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 14595 Peaker ||  || 23 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 14596 Bergstralh ||  || 16 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 14597 Waynerichie ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 14598 Larrysmith ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=599 bgcolor=#FAFAFA
| 14599 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=600 bgcolor=#F1F1F1
| 14600 Gainsbourg ||  || 21 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|}

14601–14700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 14601 ||  || 21 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 14602 ||  || 21 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 14603 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=604 bgcolor=#E3E3E3
| 14604 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 14605 Hyeyeonchoi ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 14606 Hifleischer ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=607 bgcolor=#FAFAFA
| 14607 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 14608 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 14609 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 14610 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 14611 Elsaadawi ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 14612 Irtish ||  || 18 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 14613 Sanchez ||  || 13 out 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=614 bgcolor=#E3E3E3
| 14614 ||  || 13 out 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=615 bgcolor=#FAFAFA
| 14615 ||  || 13 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 14616 Van Gaal ||  || 10 out 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=617 bgcolor=#E3E3E3
| 14617 Lasvergnas ||  || 21 out 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 14618 ||  || 22 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 14619 Plotkin ||  || 16 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=620 bgcolor=#FAFAFA
| 14620 ||  || 23 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=621 bgcolor=#FAFAFA
| 14621 Tati ||  || 22 out 1998 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=622 bgcolor=#E3E3E3
| 14622 Arcadiopoveda ||  || 28 out 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 14623 Kamoun ||  || 17 out 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 14624 Prymachenko ||  || 18 out 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 14625 ||  || 18 out 1998 || Xinglong || SCAP || Phocaea || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 14626 ||  || 28 out 1998 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 14627 Emilkowalski || 1998 VA || 7 nov 1998 || Quail Hollow Observatory || R. A. Kowalski || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 14628 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 14629 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 14630 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 14631 Benbryan ||  || 15 nov 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 14632 Flensburg ||  || 11 nov 1998 || Bornheim || N. Ehring || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 14633 ||  || 12 nov 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=634 bgcolor=#F1F1F1
| 14634 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=635 bgcolor=#E3E3E3
| 14635 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 14636 ||  || 15 nov 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 14637 ||  || 18 nov 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=638 bgcolor=#E3E3E3
| 14638 ||  || 18 nov 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 14639 ||  || 19 nov 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=640 bgcolor=#E3E3E3
| 14640 ||  || 18 nov 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 14641 ||  || 18 nov 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=642 bgcolor=#FAFAFA
| 14642 ||  || 25 nov 1998 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 14643 Morata ||  || 24 nov 1998 || Observatoire de Blauvac || R. Roy || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 14644 ||  || 9 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 14645 ||  || 14 dez 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 14646 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=647 bgcolor=#E3E3E3
| 14647 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=648 bgcolor=#E3E3E3
| 14648 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=649 bgcolor=#E3E3E3
| 14649 ||  || 12 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 14650 ||  || 17 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=651 bgcolor=#E3E3E3
| 14651 ||  || 18 dez 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=652 bgcolor=#E3E3E3
| 14652 ||  || 17 dez 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=653 bgcolor=#FFDAB5
| 14653 ||  || 26 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=654 bgcolor=#E3E3E3
| 14654 Rajivgupta ||  || 22 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 14655 ||  || 21 dez 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 14656 Lijiang ||  || 29 dez 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 14657 ||  || 26 dez 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=658 bgcolor=#E3E3E3
| 14658 ||  || 13 jan 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || Brangane || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 14659 Gregoriana ||  || 15 jan 1999 || Montelupo || M. Tombelli, G. Forti || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 14660 ||  || 16 jan 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 14661 ||  || 23 jan 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 14662 ||  || 22 jan 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=663 bgcolor=#F1F1F1
| 14663 ||  || 18 jan 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 14664 Vandervelden ||  || 25 jan 1999 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 14665 ||  || 12 fev 1999 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 14666 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=667 bgcolor=#E3E3E3
| 14667 ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 14668 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 14669 Beletic || 1999 DC || 16 fev 1999 || Caussols || ODAS || Juno || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 14670 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 14671 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=672 bgcolor=#E3E3E3
| 14672 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=673 bgcolor=#E3E3E3
| 14673 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=674 bgcolor=#F1F1F1
| 14674 INAOE ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 14675 ||  || 7 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=676 bgcolor=#F1F1F1
| 14676 ||  || 29 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 14677 || 1999 XZ || 2 dez 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=678 bgcolor=#FAFAFA
| 14678 Pinney ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=679 bgcolor=#FAFAFA
| 14679 Susanreed ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=680 bgcolor=#F1F1F1
| 14680 ||  || 10 dez 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 14681 Estellechurch ||  || 4 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=682 bgcolor=#F1F1F1
| 14682 Davidhirsch ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 14683 Remy ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 14684 Reyes ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=685 bgcolor=#E3E3E3
| 14685 ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 14686 ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 14687 ||  || 30 dez 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić || — || 
|-id=688 bgcolor=#FAFAFA
| 14688 ||  || 3 jan 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 14689 ||  || 3 jan 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=690 bgcolor=#88F2FF
| 14690 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 14691 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 14692 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 14693 Selwyn ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=694 bgcolor=#FAFAFA
| 14694 Skurat ||  || 6 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 14695 ||  || 9 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=696 bgcolor=#F1F1F1
| 14696 Lindawilliams ||  || 10 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=697 bgcolor=#FAFAFA
| 14697 Ronsawyer ||  || 6 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 14698 Scottyoung ||  || 3 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 14699 Klarasmi ||  || 6 jan 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 14700 Johnreid ||  || 6 jan 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

14701–14800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 14701 Aizu ||  || 7 jan 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 14702 Benclark ||  || 7 jan 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=703 bgcolor=#F1F1F1
| 14703 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 14704 ||  || 2 fev 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 14705 ||  || 2 fev 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=706 bgcolor=#F1F1F1
| 14706 ||  || 4 fev 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=707 bgcolor=#88F2FF
| 14707 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 14708 Slaven ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 14709 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 14710 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 14711 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 14712 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=713 bgcolor=#F1F1F1
| 14713 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 14714 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 14715 ||  || 7 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=716 bgcolor=#E3E3E3
| 14716 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=717 bgcolor=#E3E3E3
| 14717 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 14718 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 14719 Sobey ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 14720 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=721 bgcolor=#F1F1F1
| 14721 ||  || 6 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 14722 ||  || 6 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=723 bgcolor=#E3E3E3
| 14723 ||  || 6 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 14724 SNO ||  || 10 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 14725 ||  || 27 fev 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 14726 ||  || 27 fev 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=727 bgcolor=#FAFAFA
| 14727 Suggs ||  || 27 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 14728 Schuchardt ||  || 26 fev 2000 || Catalina || CSS || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 14729 ||  || 29 fev 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 14730 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#E3E3E3
| 14731 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 14732 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=733 bgcolor=#F1F1F1
| 14733 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=734 bgcolor=#FAFAFA
| 14734 Susanstoker ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 14735 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=736 bgcolor=#E3E3E3
| 14736 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 14737 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=738 bgcolor=#E3E3E3
| 14738 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 14739 Edgarchavez ||  || 3 mar 2000 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 14740 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 14741 Teamequinox ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 14742 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=743 bgcolor=#F1F1F1
| 14743 || 2016 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 14744 || 2092 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 14745 || 2154 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 14746 || 2164 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=747 bgcolor=#FAFAFA
| 14747 || 2541 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Mitidika || 
|-id=748 bgcolor=#F1F1F1
| 14748 || 2620 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=749 bgcolor=#E3E3E3
| 14749 || 2626 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=750 bgcolor=#E3E3E3
| 14750 || 2654 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 14751 || 2688 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=752 bgcolor=#E3E3E3
| 14752 || 3005 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=753 bgcolor=#F1F1F1
| 14753 || 4592 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=754 bgcolor=#F1F1F1
| 14754 || 4806 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=755 bgcolor=#F1F1F1
| 14755 || 6069 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=756 bgcolor=#E3E3E3
| 14756 || 6232 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=757 bgcolor=#F1F1F1
| 14757 || 6309 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=758 bgcolor=#E3E3E3
| 14758 || 6519 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=759 bgcolor=#FAFAFA
| 14759 || 6520 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 14760 || 6595 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Mitidika || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 14761 || 6608 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 14762 || 6647 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 14763 || 6793 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 14764 Kilauea || 7072 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || Juno || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 14765 || 9519 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=766 bgcolor=#E3E3E3
| 14766 || 9594 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 14767 || 1137 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=768 bgcolor=#E3E3E3
| 14768 || 1238 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=769 bgcolor=#FAFAFA
| 14769 || 2175 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 14770 || 2198 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 14771 || 4105 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=772 bgcolor=#E3E3E3
| 14772 || 4195 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 14773 || 4264 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=774 bgcolor=#E3E3E3
| 14774 || 4845 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 14775 || 1139 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 14776 || 1282 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 14777 || 2078 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=778 bgcolor=#E3E3E3
| 14778 || 2216 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=779 bgcolor=#E3E3E3
| 14779 || 3072 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 14780 || 1078 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=781 bgcolor=#E3E3E3
| 14781 || 1107 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 14782 || 3149 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 14783 || 3152 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=784 bgcolor=#FAFAFA
| 14784 || 3268 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=785 bgcolor=#FAFAFA
| 14785 || 3508 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=786 bgcolor=#FAFAFA
| 14786 || 4052 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=787 bgcolor=#E3E3E3
| 14787 || 5038 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=788 bgcolor=#E3E3E3
| 14788 || 5172 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=789 bgcolor=#E3E3E3
| 14789 GAISH ||  || 8 out 1969 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 14790 Beletskij || 1970 OF || 30 jul 1970 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=791 bgcolor=#88F2FF
| 14791 Atreus || 1973 SU || 19 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=792 bgcolor=#88F2FF
| 14792 Thyestes ||  || 24 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=793 bgcolor=#FAFAFA
| 14793 ||  || 30 set 1975 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 14794 Konetskiy ||  || 24 set 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Brangane || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 14795 Syoyou ||  || 12 mar 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=796 bgcolor=#E3E3E3
| 14796 ||  || 7 dez 1977 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=797 bgcolor=#E3E3E3
| 14797 ||  || 7 dez 1977 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 14798 ||  || 27 out 1978 || Palomar || C. M. Olmstead || — || 
|-id=799 bgcolor=#FAFAFA
| 14799 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 14800 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|}

14801–14900 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 14801 ||  || 15 ago 1980 || Siding Spring || Edinburgh Obs. || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 14802 ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=803 bgcolor=#FAFAFA
| 14803 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 14804 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 14805 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 14806 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=807 bgcolor=#F1F1F1
| 14807 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 14808 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 14809 ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 14810 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 14811 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=812 bgcolor=#FAFAFA
| 14812 Rosario ||  || 9 mai 1981 || El Leoncito || Félix Aguilar Obs. || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 14813 ||  || 23 ago 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=814 bgcolor=#F1F1F1
| 14814 Gurij ||  || 7 set 1981 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 14815 Rutberg ||  || 7 out 1981 || Nauchnij || T. M. Smirnova || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 14816 ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=817 bgcolor=#FAFAFA
| 14817 ||  || 21 mar 1982 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=818 bgcolor=#E3E3E3
| 14818 Mindeli ||  || 21 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 14819 Nikolaylaverov ||  || 25 out 1982 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 14820 Aizuyaichi ||  || 14 nov 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 14821 Motaeno ||  || 14 nov 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=822 bgcolor=#E3E3E3
| 14822 ||  || 21 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 14823 ||  || 21 set 1984 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=824 bgcolor=#FAFAFA
| 14824 ||  || 13 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=825 bgcolor=#F1F1F1
| 14825 Fieber-Beyer || 1985 RQ || 14 set 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 14826 Nicollier ||  || 16 set 1985 || Zimmerwald || P. Wild || — || 
|-id=827 bgcolor=#FFD5EA
| 14827 Hypnos || 1986 JK || 5 mai 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 14828 ||  || 27 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=829 bgcolor=#FAFAFA
| 14829 Povalyaeva ||  || 3 out 1986 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 14830 ||  || 5 dez 1986 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 14831 Gentileschi ||  || 22 jan 1987 || La Silla || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=832 bgcolor=#FAFAFA
| 14832 Alechinsky ||  || 27 ago 1987 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 14833 Vilenius ||  || 21 set 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=834 bgcolor=#FAFAFA
| 14834 Isaev ||  || 17 set 1987 || Nauchnij || L. I. Chernykh || — || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 14835 Holdridge ||  || 26 nov 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 14836 Maxfrisch || 1988 CY || 14 fev 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 14837 ||  || 8 set 1988 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=838 bgcolor=#FAFAFA
| 14838 ||  || 6 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=839 bgcolor=#FAFAFA
| 14839 ||  || 11 set 1988 || Smolyan || V. G. Shkodrov || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 14840 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=841 bgcolor=#FAFAFA
| 14841 || 1988 TU || 13 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 14842 ||  || 13 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=843 bgcolor=#FAFAFA
| 14843 Tanna ||  || 12 nov 1988 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=844 bgcolor=#FAFAFA
| 14844 ||  || 14 nov 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 14845 Hegel ||  || 3 nov 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Juno || 
|-id=846 bgcolor=#FAFAFA
| 14846 Lampedusa || 1989 BH || 29 jan 1989 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=847 bgcolor=#FAFAFA
| 14847 ||  || 4 fev 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 14848 ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=849 bgcolor=#FAFAFA
| 14849 ||  || 3 abr 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=850 bgcolor=#FAFAFA
| 14850 Nagashimacho || 1989 QH || 29 ago 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=851 bgcolor=#FAFAFA
| 14851 || 1989 SD || 23 set 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 14852 || 1989 SE || 23 set 1989 || Kani || Y. Mizuno, T. Furuta || — || 
|-id=853 bgcolor=#F1F1F1
| 14853 Shimokawa || 1989 SX || 30 set 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 14854 ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 14855 ||  || 25 set 1989 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 14856 ||  || 26 set 1989 || Calar Alto || J. M. Baur, K. Birkle || Phocaea || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 14857 || 1989 TT || 1 out 1989 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=858 bgcolor=#F1F1F1
| 14858 ||  || 27 out 1989 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 14859 ||  || 25 nov 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=860 bgcolor=#F1F1F1
| 14860 ||  || 27 nov 1989 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=861 bgcolor=#F1F1F1
| 14861 ||  || 24 fev 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 14862 ||  || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=863 bgcolor=#FAFAFA
| 14863 || 1990 OK || 18 jul 1990 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=864 bgcolor=#FAFAFA
| 14864 ||  || 23 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=865 bgcolor=#F1F1F1
| 14865 ||  || 20 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 14866 ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 14867 ||  || 15 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || Ursula || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 14868 ||  || 13 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 14869 ||  || 22 set 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 14870 ||  || 24 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 14871 Pyramus ||  || 13 out 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || Pallas || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 14872 Hoher List || 1990 UR || 23 out 1990 || Hoher List || E. W. Elst || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 14873 Shoyo ||  || 28 out 1990 || Minami-Oda || K. Kawanishi, M. Sugano || — || 
|-id=874 bgcolor=#FAFAFA
| 14874 ||  || 16 out 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 14875 ||  || 18 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=876 bgcolor=#FAFAFA
| 14876 Dampier ||  || 18 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 14877 Zauberflöte ||  || 19 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=878 bgcolor=#FAFAFA
| 14878 ||  || 19 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=879 bgcolor=#F1F1F1
| 14879 ||  || 7 jan 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 14880 Moa ||  || 7 fev 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=881 bgcolor=#FAFAFA
| 14881 || 1991 PK || 5 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=882 bgcolor=#E3E3E3
| 14882 ||  || 9 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 14883 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 14884 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 14885 Paskoff ||  || 6 set 1991 || Haute-Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 14886 ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=887 bgcolor=#E3E3E3
| 14887 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=888 bgcolor=#FAFAFA
| 14888 Kanazawashi ||  || 30 set 1991 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=889 bgcolor=#E3E3E3
| 14889 ||  || 5 nov 1991 || Dynic || A. Sugie || Ursula || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 14890 ||  || 4 nov 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 14891 ||  || 5 nov 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 14892 ||  || 4 nov 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 14893 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 14894 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 14895 ||  || 2 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 14896 ||  || 8 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=897 bgcolor=#E3E3E3
| 14897 ||  || 6 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 14898 ||  || 7 mai 1992 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 14899 || 1992 LS || 3 jun 1992 || Palomar || G. J. Leonard || — || 
|-id=900 bgcolor=#E3E3E3
| 14900 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|}

14901–15000 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 14901 Hidatakayama || 1992 SH || 21 set 1992 || Kitami || M. Yanai, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 14902 Miyairi ||  || 17 jan 1993 || Yatsugatake || Y. Kushida, O. Muramatsu || Brangane || 
|-id=903 bgcolor=#FAFAFA
| 14903 ||  || 25 fev 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 14904 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 14905 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 14906 ||  || 12 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=907 bgcolor=#FAFAFA
| 14907 ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 14908 ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 14909 Kamchatka ||  || 14 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || Phocaea || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 14910 ||  || 18 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=911 bgcolor=#F1F1F1
| 14911 Fukamatsu ||  || 15 set 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || Phocaea || 
|-id=912 bgcolor=#F1F1F1
| 14912 ||  || 12 set 1993 || Palomar || PCAS || — || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 14913 ||  || 15 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=914 bgcolor=#F1F1F1
| 14914 Moreux ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 14915 ||  || 20 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=916 bgcolor=#F1F1F1
| 14916 ||  || 10 nov 1993 || Siding Spring || G. J. Garradd || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 14917 Taco ||  || 8 jan 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 14918 ||  || 21 jan 1994 || Mérida || O. A. Naranjo || — || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 14919 Robertohaver || 1994 PG || 6 ago 1994 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 14920 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 14921 || 1994 QA || 16 ago 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 14922 Ohyama ||  || 2 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=923 bgcolor=#FAFAFA
| 14923 ||  || 7 out 1994 || Palomar || K. J. Lawrence || — || 
|-id=924 bgcolor=#FAFAFA
| 14924 || 1994 VZ || 3 nov 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 14925 Naoko ||  || 4 nov 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=926 bgcolor=#FAFAFA
| 14926 Hoshide ||  || 4 nov 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 14927 Satoshi ||  || 1 nov 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 14928 ||  || 27 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || Mitidika || 
|-id=929 bgcolor=#F1F1F1
| 14929 ||  || 27 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=930 bgcolor=#F1F1F1
| 14930 ||  || 28 nov 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=931 bgcolor=#F1F1F1
| 14931 ||  || 27 nov 1994 || Uto || F. Uto || Phocaea || 
|-id=932 bgcolor=#F1F1F1
| 14932 || 1994 YC || 24 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=933 bgcolor=#F1F1F1
| 14933 || 1994 YX || 28 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 14934 || 1995 BP || 23 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 14935 ||  || 25 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Pallas || 
|-id=936 bgcolor=#F1F1F1
| 14936 ||  || 27 jan 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=937 bgcolor=#F1F1F1
| 14937 Thirsk ||  || 1 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 14938 || 1995 DN || 21 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=939 bgcolor=#F1F1F1
| 14939 Norikura ||  || 21 fev 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura || Eos || 
|-id=940 bgcolor=#F1F1F1
| 14940 Freiligrath ||  || 4 mar 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 14941 Tomswift ||  || 23 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 14942 Stevebaker || 1995 MA || 21 jun 1995 || Haleakalā || AMOS || — || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 14943 ||  || 15 nov 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=944 bgcolor=#FAFAFA
| 14944 || 1995 YV || 19 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 14945 ||  || 27 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 14946 ||  || 13 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 14947 Luigibussolino ||  || 15 jan 1996 || Asiago || M. Tombelli, U. Munari || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 14948 Bartuška || 1996 BA || 16 jan 1996 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 14949 ||  || 24 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=950 bgcolor=#FAFAFA
| 14950 ||  || 18 jan 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 14951 ||  || 26 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=952 bgcolor=#FAFAFA
| 14952 || 1996 CQ || 1 fev 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 14953 Bevilacqua ||  || 13 fev 1996 || Asiago || M. Tombelli, G. Forti || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 14954 || 1996 DL || 16 fev 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 14955 || 1996 DX || 21 fev 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 14956 ||  || 22 fev 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=957 bgcolor=#F1F1F1
| 14957 ||  || 20 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=958 bgcolor=#F1F1F1
| 14958 ||  || 15 mai 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=959 bgcolor=#FAFAFA
| 14959 TRIUMF ||  || 9 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=960 bgcolor=#F1F1F1
| 14960 Yule || 1996 KO || 21 mai 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 14961 d'Auteroche ||  || 8 jun 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 14962 Masanoriabe ||  || 9 out 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 14963 Toshikazu ||  || 11 out 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 14964 Robertobacci || 1996 VS || 2 nov 1996 || San Marcello || L. Tesi, G. Cattani || — || 
|-id=965 bgcolor=#FAFAFA
| 14965 Bonk || 1997 KC || 24 mai 1997 || Bornheim || N. Ehring || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 14966 Jurijvega ||  || 30 jul 1997 || Črni Vrh || H. Mikuž || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 14967 Madrid ||  || 6 ago 1997 || Majorca || Á. López J., R. Pacheco || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 14968 Kubacek || 1997 QG || 23 ago 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda || — || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 14969 Willacather ||  || 28 ago 1997 || Lime Creek || R. Linderholm || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 14970 ||  || 25 ago 1997 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=971 bgcolor=#F1F1F1
| 14971 ||  || 30 ago 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 14972 Olihainaut ||  || 30 ago 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 14973 Rossirosina || 1997 RZ || 1 set 1997 || San Marcello || A. Boattini || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 14974 Pocatky ||  || 22 set 1997 || Kleť || M. Tichý || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 14975 Serasin ||  || 24 set 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=976 bgcolor=#E3E3E3
| 14976 Josefčapek ||  || 27 set 1997 || Ondřejov || P. Pravec || Ursula || 
|-id=977 bgcolor=#E3E3E3
| 14977 Bressler ||  || 26 set 1997 || Linz || E. Meyer || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 14978 ||  || 30 set 1997 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 14979 ||  || 3 out 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 14980 Gustavbrom ||  || 5 out 1997 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=981 bgcolor=#E3E3E3
| 14981 Uenoiwakura ||  || 6 out 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=982 bgcolor=#FFDAB5
| 14982 ||  || 8 out 1997 || Gekko || T. Kagawa, T. Urata || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 14983 ||  || 12 out 1997 || Rand || G. R. Viscome || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 14984 ||  || 11 out 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || Phocaea || 
|-id=985 bgcolor=#E3E3E3
| 14985 ||  || 25 out 1997 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=986 bgcolor=#F1F1F1
| 14986 ||  || 26 out 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=987 bgcolor=#E3E3E3
| 14987 ||  || 26 out 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 14988 Tryggvason ||  || 25 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 14989 Tutte ||  || 25 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 14990 Zermelo ||  || 31 out 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=991 bgcolor=#E3E3E3
| 14991 ||  || 31 out 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 14992 ||  || 26 out 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 14993 ||  || 26 out 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=994 bgcolor=#E3E3E3
| 14994 Uppenkamp ||  || 28 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 14995 Archytas ||  || 5 nov 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 14996 ||  || 5 nov 1997 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=997 bgcolor=#E3E3E3
| 14997 ||  || 1 nov 1997 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 14998 Ogosemachi ||  || 1 nov 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 14999 ||  || 9 nov 1997 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || Phocaea || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 15000 CCD ||  || 23 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (10001)–(15000) (IAU Minor Planet Center)

014